Текуанапа има више значења:

 Текуанапа (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текуанапа (Чила де ла Сал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текуанапа (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текуанапа (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа, Висенте Гереро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапа (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику